Chris Sanders – regista, animatore e doppiatore statunitense, nato nel 1962
 Chris Sanders – calciatore, nato nel 1972
 Chris Sanders – calciatore, nato nel 1973
 Chris Sanders – calciatore, nato nel 1977
 Chris Sanders – musicista, nato nel 1984